Herte ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Herte (1887–1970), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Friedrich Herte (* 1902), deutscher Politiker (DDR-CDU)

Siehe auch:
 Härte (Begriffsklärung)